Korrespondenzproblem steht für:

 Netzhautkorrespondenz, Begriff in der Augenheilkunde
 Korrespondenzproblem (Bildverarbeitung), Problem der Bildverarbeitung